Niemcy:
 Praunheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem

Osoby:
 Rosa von Praunheim – niemiecki reżyser

Zobacz też:
 Alt-Praunheim